Elene Gedewanischwili (; * 7. Januar 1990 in Tiflis, Georgische SSR, Sowjetunion) ist eine ehemalige georgische Eiskunstläuferin. Als erster Georgierin gelang ihr der Gewinn eines Teilwettbewerbs des Junioren Grand Prix sowie der Gewinn einer Medaille bei einer ISU-Meisterschaft.

Werdegang 
In der Saison 2005/06 startete sie erstmals in der Seniorenklasse der Damen.

Zunächst trainierte Elene Gedewanischwili in Moskau bei Jelena Bujanowa und Tatjana Tarassowa, später dann bei Roman Serow. Bei der Europameisterschaft 2006, ihrem ersten internationalen Auftritt bei den Senioren, platzierte sie sich auf Anhieb auf dem fünften Rang. Im Damenwettbewerb der Olympischen Spiele 2006 belegte sie den 10. Platz.

Seit 2009 trainierte sie in Nordamerika zunächst bei Robin Wagner und auch gelegentlich bei Elaine Zayak. Ihren ersten großen Erfolg erreichte sie bei den Europameisterschaften 2010 in Tallinn mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver belegte Elene Gedewanischwili den 14. Platz.

Seit Juli 2011 wird sie von Brian Orser in Hackensack in den USA trainiert. Bei den Europameisterschaften 2012 gewann Elene Gedewanischwili erneut die Bronze-Medaille.

Erfolge/Ergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Website
 
 
 

Eiskunstläufer (Georgien)
Olympiateilnehmer (Georgien)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2014
Sportler (Tiflis)
Sowjetbürger
Georgier
Geboren 1990
Frau